Szőnyi Ildikó (1954–) opera-énekesnő (mezzoszoprán)
 Szőnyi Ildikó (1968–2022) modell, manöken